Namaka ou Nāmaka peut désigner :
 Nāmaka, la déesse de l'eau de la mythologie hawaïenne et sœur de Pélé, déesse des volcans et du feu ;
 Namaka, un satellite naturel de la planète naine (136108) Hauméa ;
 Namaka, un club de volley-ball des Fidji ;
 Namaka, un hameau canadien situé dans la province d'Alberta.